PLU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Confins / Pamphula, Belo Horizonte-Pampulha (MG), Brasile